«Рождение Орды» () — роман в жанре фэнтези писательницы  (), известной своими новеллизациями сериала Звёздный путь. Действие романа происходит в созданной Blizzard Entertainment вселенной Warcraft. Роман был опубликован в декабре 2006 года.

Голден также заключила контракты с Blizzard Entertainment и Simon & Schuster на написание трилогии Старкрафт.

Изначально считавшаяся продолжением ее предыдущей книги 2006 года «Повелитель кланов», книга описывает побег дренеев с Аргуса и возвышение Орды, после их ухода с пути шаманов. В книге говорится о героях вселенной Warcraft, таких как Дуротан, Нер'зул, Гул'дан, Оргримм Молот Рока, Кил’джеден и Велен. История рассказывает о том, как кланы орков и благородных дренеев мало-помалу становятся врагами из-за обмана и наглости, показывает то, как орки со временем отходили от своих прежних идеалов и целей, и исследует роль демонических сил в Орде. В книге также рассказывается о происхождении Пылающего Легиона, и событиях, предшествующих первой серии игры Warcraft.

Вся история рассказывается с точки зрения Тралла, сына Дуротана, и каждая глава начинается с его дневника. Сам Тралл ещё не был рожден во время этих событий, он узнал о них от Дрек'Тара, шамана своего клана.

Книга может рассматриваться как продолжение «Повелитель кланов», но её можно считать и приквелом истории, описанной в книге «Повелитель кланов».

Издание в России 

Впервые на русском языке была выпущена в 2010 году издательством Эксмо. 

В 2017 году издательство АСТ перевыпустило книгу, в рамках серии "Легенды Blizzard". В переиздании основной перевод остался без изменений, а имена персонажей, название мест и пр. было подкорректированы в соответствии с официальной локализацией World of Warcraft.

Сюжет 
Роман описывает события в мире орков до их развращения (заключения сделки с Тьмой). История разворачивается до событий Warcraft II: Tides of Darkness. Главные герои в романе: Гул'дан (шаман/колдун), Нер'зул (шаман/колдун), Дуротан (вождь клана Северных Волков), Оргрим Молот Рока и Кил'джеден. Роман рассказывает об объединении отдельных орочьих кланов в единую Орду под началом Гул'дана, Чернорука, и развращении орков и уничтожения дренеев орками Орды.

Ссылки 
 Rise of the Horde в Gamepedia: Wowpedia 
 Rise of the Horde (World of Warcraft #2) / Goodreads 

  Alexandra Dogaru, The Series Continue with World of Warcraft: Rise of the Horde. The story of how an entire people became corrupted and lost. / Softpedia news, Jan 22, 2007
 Christie Golden – World of Warcraft: Rise of the Horde Interview - интервью Christie Golden, Blizzplanet, January 22, 2008. 

Warcraft